L'élection fédérale canadienne de 1953 se déroule le  afin d'élire les députés de la  à la Chambre des communes du Canada. Il s'agit de la  générale depuis la confédération canadienne de 1867. Le premier ministre Louis St-Laurent mène de nouveau le Parti libéral du Canada à former un gouvernement majoritaire, même si son parti perd des sièges au profit des autres partis.

Le Parti progressiste-conservateur de George Drew, ancien premier ministre de l'Ontario, forme l'Opposition officielle.

Résultats 1953 Hochelaga Maisonneuve député

Pays 

Notes :

 - parti non-enregistré lors de l'élection précédente

x - moins de 0,005 % des voix

 Le député libéral-travailliste siège avec le caucus libéral.

Par province 

xx - moins de 0,05 % des voix

1953
Canada
1953 au Canada
Août 1953